Klaun – artysta komediowy występujący najczęściej w cyrku.
 Klaun – niemiecki serial telewizyjny.
 Clown – singel brytyjskiej wokalistki Emeli Sandé.
 Clown – singel amerykańskiej formacji nu-metalowej Korn.